Wienerwald (gebied)
Wienerwald (gemeente)
Wienerwald (keten), een klein restaurantsketen met ketens in Oostenrijk en Duitsland, deels overgenomen door Autogrill